Die Tennis Channel Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis 5. März 2006 in Las Vegas stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel und in Dubai die Dubai Tennis Championships gespielt, welche, anders als das Turnier in Las Vegas, das zur Kategorie der ATP International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Wayne Arthurs, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Der Setzlistenfünfte James Blake gewann ohne Satzverlust seine ersten vier Partien. Im Finale gegen Lleyton Hewitt musste er über drei Sätze gehen, um den Titel zu gewinnen. Hewitt stand bereits das vierte Mal beim Turnier im Finale. Blake triumphierte somit das zweite Mal in dieser Saison und das fünfte Mal in seiner Karriere im Einzel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, konnten dieses Jahr überlegen ihren Titel verteidigen. Als Setzlistenerste gaben sie keinen Satz ab und musste nur einmal einen Tie-Break spielen. Im Finale unterlagen ihnen Jaroslav Levinský und Robert Lindstedt. In dieser Konstellation war es der 28. Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt war es für Bob der 28. und für Mike der 30. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Las Vegas